Сиби́рский — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Является центром территории, включающей в себя также сёла Реполово и Батово. Прежнее название — совхоз Реполовский животноводческий.

История 
Сентябрь 1934 года — посёлок основан спецпереселенцами. В то время люди жили в землянках. 
21 июня 1967 года — село Реполовский совхоз Ханты-Мансийского района было переименовано на заседании исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся в посёлок Сибирский.

География 
Располагается на левом берегу Иртыша в 98 км вверх по течению от Ханты-Мансийска.

Организации 
На территории сельского поселения действуют администрация, дом культуры, школа, детский сад, больница, семь магазинов, почта.

Школа 
1 декабря 1934 года — организована Реполовская начальная школа. 
1937 год — Переименована в семилетнюю школу Реполовского совхоза Самаровского района. 
1962 год — Организован 8-й класс и школа стала восьмилетняя. 
1965 год — Школа стала средней. 
21 июня 1967 года — Школа стала именоваться: Сибирская средняя школа Ханты-Мансийского района. 
1990 год — Был введён 11 класс. 
2000 год — Сибирская средняя школа переименована в муниципальное учреждение: средняя общеобразовательная школа п. Сибирский. 
На 1 сентября 2009 года — 66 учащихся.

На 1 сентября 2013 года — 90 учащихся.

В прессе 
Про поселок Сибирский можно прочитать на страницах двух газет:
Наш район Ханты-Мансийский и Новости Югры.

Ссылки 
 Официальный сайт органов гос. власти Ханты-Мансийского района 
 Официальный сайт Ханты-Мансийского района

Появились в 1934 году в России
Населённые пункты Ханты-Мансийского района